Karl Mayrhofer ist der Name folgender Personen:

* Karl Mayrhofer (Mediziner) (1837–1882), österreichischer Gynäkologe
 Karl Mayrhofer (Mathematiker) (1899–1969), österreichischer Mathematiker 
 Karl Mayrhofer (Astronom) (1908–1987), österreichischer Astronom 
 Karl Mayrhofer (Musiker) (1927–1976), österreichischer Oboist 
 Karl Mayrhofer (Chemiker) (* 1977), österreichischer Chemiker 
 Karl Wilhelm Mayrhofer (1806–1853), österreichischer Arzt und Schriftsteller

Siehe auch:
 Karl Mayerhofer